Эр-Рахад (, ) — город в Судане, в штате Северный Кордофан. Расположен в 30 километрах к югу от Эль-Обейда.

См. также 
 Города Судана

Примечания 

Города Судана